Schloss Gützkow steht für

 ein Herrenhaus in Gützkow, Gemeinde Röckwitz, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, siehe Schloss Gützkow
 eine abgegangene Burg in Gützkow, Landkreis Vorpommern-Greifswald, siehe Schlossberg (Gützkow)
 eine Bezeichnung für ein Herrenhaus in Gützkow, Landkreis Vorpommern-Greifswald, siehe Schloss Wieck